Bayernkolleg bezeichnet:
 Bayernkolleg Augsburg
 Bayernkolleg Schweinfurt